

Presentación previa 
El holandés Jesse Huta Galung fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en la segunda ronda ante el clasificado francés Laurent Lokoli en tres sets.

El belga David Goffin ganó el título, derrotando al finés Jarkko Nieminen en la final por 7-63, 6-3.

Cabezas de serie 

  Jarkko Nieminen (FINAL)
  David Goffin (CAMPEÓN)
  Damir Džumhur (Segunda ronda)
  Gastão Elias (Segunda ronda)

  Jesse Huta Galung (Segunda ronda)
  Rogério Dutra Silva (Cuartos de final)
  Boy Westerhof (Primera ronda)
  Niels Desein (Primera ronda)

Cuadro 

 Q = Calificado (Qualified)
 WC = Invitado (Wild Card)

 w/o = Victoria por incomparecencia
 r = Retirado

 LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Tampere 2014